Ville Snellman (né le  à Tampere) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2001-2002 || Ilves Tampere || SM-liiga || 42 || 10 || 6 || 16 || 16 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2002-2003 || Ilves Tampere || SM-liiga || 56 || 12 || 10 || 22 || 18 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 2003-2004 || Ilves Tampere || SM-liiga || 51 || 7 || 13 || 20 || 16 || 7 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2004-2005 || Lukko Rauma || SM-liiga || 55 || 0 || 3 || 3 || 32 || 9 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2005-2006 || Lukko Rauma || SM-liiga || 11 || 0 || 0 || 0 || 6 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 2005-2006 || Fribourg-Gottéron || LNA || 18 || 1 || 5 || 6 || 6 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 || Ilves Tampere || SM-liiga || 24 || 3 || 0 || 3 || 14 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2006-2007 || SaiPa || SM-liiga || 56 || 18 || 17 || 35 || 40 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 2007-2008 || SaiPa || SM-liiga || 55 || 18 || 11 || 29 || 32 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2008-2009 || MODO Hockey || Elitserien || 49 || 3 || 2 || 5 || 18 ||  ||  ||  || ||
|-
| rowspan=2| 2009-2010 || Ilves || SM-Liiga || 37 || 4 || 10 || 14 || 14 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| LeKi || Mestis || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 ||  ||  ||  ||  ||
|-

|387 ||72 ||70 ||142 	||188  ||28||2||3||5 ||	8

Références

Sources 
 

Naissance à Tampere
Naissance en novembre 1981
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du MODO hockey
Joueur du Lempäälän Kisa
Attaquant de hockey sur glace